Thomas « Tom » Lawrence, né le  à Wrexham, est un footballeur international gallois qui évolue au poste d'attaquant au Rangers FC.

Biographie 

Le , Lawrence est prêté aux Blackburn Rovers jusqu'à . 

Le , il est prêté à Cardiff City jusqu'à la fin de la saison.

Le , il est prêté pour une saison à Ipswich Town.

Le , Lawrence quitte Leicester City pour Derby County.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international gallois
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Carlisle United FC
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Leicester City FC
Joueur du Rotherham United FC
Joueur du Blackburn Rovers FC
Joueur du Cardiff City FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du Derby County FC
Joueur du Rangers FC
Naissance en janvier 1994
Naissance à Wrexham